Овайхи (англ. Owyhee) — многозначный термин, топоним.

 Овайхи — один из сорока четырёх округов штата Айдахо (США).
 Овайхи — засушливый регион в Соединённых Штатах Америки, большая часть которого представляет собой пустыню. 
 Овайхи — река на севере штата Невада, юго-западе штата Айдахо и юго-востоке штата Орегон, США.